

Persone 
 ῾Amr ibn Kulthūm – poeta arabo
 Umm Kulthum – cantante, musicista e attrice egiziana
 Umm Kulthum bint 'Ali – una delle figlie di ʿAlī ibn Abī Ṭālib
 Umm Kulthum bint Muhammad – una delle figlie di Maometto

Altro 
 Cratere Kulthum – cratere sulla superficie di Mercurio